Akshamala bezeichnet:

 Akshamala (Kette), eine Gebetskette ähnlich einem Rosenkranz, Attribut indischer Gottheiten, insbesondere Brahmas
 ein Beiname der Arundhati in der indischen Mythologie